Agustín Martínez puede hacer referencia a:
Agustín Martínez, escritor y guionista español;
Agustín Martínez Martínez humorista español, conocido como Agustín «El Casta»;
Agustín Martínez, futbolista uruguayo.